У цьому списку представлені усі зорі сузір'я Великого Пса до видимої зоряної величини +6,5m та інші зорі, варті уваги: змінні зорі, зорі з планетними системами, наднові тощо.

Див. також 

 Список зір за сузір’ями

Посилання 
 SIMBAD Astronomical Database 
 HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index (Kostjuk, 2002) 
 http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?I/239 

В
Великий Пес (сузір'я)